Костяков — русская фамилия. Известные носители:

 Костяков, Алексей Николаевич (1887—1957) — член-корреспондент АН СССР, действительный член ВАСХНИЛ.
 Костяков, Борис Александрович (1921—2002) — Герой Советского Союза.
 Костяков, Иван Мартынович (1916—1983) — хакасский писатель и поэт.